Brachidontes multiformes är en musselart som först beskrevs av Carpenter 1855.  Brachidontes multiformes ingår i släktet Brachidontes och familjen blåmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåmusslor
multiformes